Базар-Коргон () — город (до 8 февраля 2021 года имел статус села) в Джалал-Абадской области Киргизии, районный центр района Базар-Коргон и Базар-Коргонского городского округа.

География и территория 
Город расположен в 673 км от Бишкека, на стратегической трассе M41, соединяющей столицу страны c городом Ош, в 35 км от областного центра — города Джалал-Абад.

Город образован на базе Базар-Коргонского айылного аймака в составе сёл Джети-Кошкон (1109 жит.), Беш-Бадам (1720 жит.) и собственно села Базар-Коргон (41011 жит.); также в состав города переданы сёла Советское (13178 жит.) и южная часть села Аук (более 1,2 тыс. жит.) Кенешского айылного аймака. При этом бывшее село Беш-Бадам располагается чересполосно по отношению к основной территории города в 11 км на северо-восток от ближайшей окраины города.

Экономика 
В городе работают 3 хлопковых, масличная, хлебопекарная, табачная фабрики, столярные, швейные предприятия.

Культура и образование 
Профессионально-техническое училище, несколько средних, а также музыкальных и спортивных школ. 3 дома культуры, библиотека.

Транспорт 
Город связан автобусным сообщением с соседними, имеется автовокзал.

Религия 
Действуют медресе и 2 мечети.

Население 
До того, как село Базар-Коргон получило статус города, его население было 33359 жителей в 2009 году , а на 1 января 2021 года было 41011 жителей, после присоединения к селу нескольких населённых пунктов объединенный населённый пункт получил статус города, численность населения города Базар-Коргон на 1 января 2022 года составила 58136 жителей

Известные жители и уроженцы 
 Худайбердиев, Ахмадали (1920—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Абылов Асалдин (1922—2008) Герой Социалистического труда.
 Омурбек Чиркешович Текебаев 1958 - кыргызский политик.
 Чубак ажы Жалилов (1975-2020) - Религиозный лидер
 Рахманов, Хасанбой (2003-) -  чемпион мма  (2022-)

Примечания 

Населённые пункты Джалал-Абадской области
Города Киргизии